Cratino es el nombre de varios personajes históricos:

 Cratino, comediógrafo de la Antigua Grecia del siglo V a. C.
 Cratino el Joven, comediógrafo de la Antigua Grecia del siglo IV a. C.
 Cratino, jurista bizantino de le época de Justiniano I.